Лома Пелада има више значења:

 Лома Пелада (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома Пелада (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику